Plusieurs institutions possèdent l'appellation musée des transports :

Le Musée des transports de Nuremberg

Le Musée des transports en commun de Wallonie, situé à Liège.

Le Musée des transports, situé à Boston.

Le musée des transports de Pithiviers, situé à Pithiviers, dans le Loiret ;
 Le musée des transports de la vallée du Sausseron (officiellement musée des tramways à vapeur et des chemins de fer secondaires français), situé à Butry-sur-Oise, dans le Val-d'Oise ;
 Le musée des transports urbains de Saint-Étienne et sa région ;
 Le musée des transports urbains, interurbains et ruraux, situé à Chelles, en Seine-et-Marne ;
 Le musée provençal des transports urbains et régionaux, situé à Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône.

Le musée suisse des transports, situé à Lucerne.